императора Японии — церемония публичного провозглашения наследника императорского престола Японии новым монархом.

Краткие сведения 
В древние времена обряд интронизации императора Японии был составной церемонии передачи трона. Этот обряд упоминается в кодексе Ёро (718), в разделе, посвящённом божествам Неба и Земли. В «Анналах Японии» (720) описывается интронизация императрицы Дзито, проведенная в 690 году. Во время обряда глава рода Мононобэ держал большой щит, глава рода Накатоми читал молитвы божествам Неба, а глава рода Инбе вручал новой правительнице священные регалии Императорской власти — меч и зеркало. На интронизации присутствовали сотни чиновников, которые хлопали в ладоши и кланялись императору.

В правление императора Камму (781—806) обряд интронизации был проведён за несколько дней до церемонии передачи трона. С тех пор оба действа были разделены и выполнялись отдельно. Интронизация стала своеобразной декларацией божествам, духам Императорских предков и населению страны Восходящего Солнца, что трон унаследовал новый монарх.

В «Церемониях эпохи Конин» (810—824) интронизация представлена как отдельный ритуал, независимый от церемонии передачи страны, а в «Церемониях эпохи Дзёкан» (859—877), составленных под влиянием танского церемониала, описан порядок проведения этого ритуала. Начиная с середины IX века этот порядок стал традиционным.

Интронизацию проводили следующим образом. В канун церемонии будущий монарх отсылал к Святилищу Исэ праздничное опахало хэйхаку, чтобы сообщить богине солнца Аматэрасу о наследовании им японского престола. Он посылал с таким же известием гонцов к гробницам своих предков, а также осматривал свои церемониальные одежды для интронизации. В день церемонии в дворцовом дворе выставляли хоругви с солнцем и луной, и флаги на копьях с четырьмя божествами-хранителями мира. Новый император появлялся в парадных одеждах, с короной на голове и садился на торжественно убранный трон. Церемониймейстер-оповещатель зачитывал декларацию наследования престола, а одетые в церемониальные одежды гражданские чиновники танцевали, кланяясь на все стороны. Присутствуют военные, размахивали флагами и кричали «Да здравствует!».

Обычно интронизация происходила в Великом тронном зале, однако в 1177 году здание сгорело и с тех пор не восстанавливалось. в 1180 году, во времена императора Антоку, обряд совершался в Малом тронном зале, а с 1183 года, после интронизации императора Го-Тоба — в помещении Большого государственного совета. В 1500 году император Го-Касивабара возобновил проведение церемонии в Малом тронном зале.

С 1869 года, начиная с интронизации императора Мэйдзи, танский стиль и порядок проведения церемонии заменили новым японским. Вместо парадных одеяний с китайской символикой, короны и трона стали использовать аристократические церемониальные одежды, шапку и парадное сиденье. Согласно Закону об Императорском доме 1889 года и Указу о восшествии на престол 1909 года интронизация должна была проводиться осенью или зимой в старой японской столице Киото.

Новый действующий Закон об Императорском доме от 1947 года предусматривает церемонию интронизации при наследовании японского престола новым монархом.

Примечания

Литература

См. также 
 Императорский дворец Токио
 Императорский дворец в Киото
 Список императоров Японии
 Верховный Император Японии
 Принц крови
 Церемония передачи трона
 Великий сын Императора

Ссылки 
  Закон об Императорском доме. Редакция 1889
 Указ о восшествии на престол от 1909
  Закон об Императорском доме. Редакция 1947 года
  Церемония интронизации Его Величества Акихито (1) / / Youtube
  Церемония интронизации Его Величества Акихито (2) / / Youtube
  Церемония интронизации Его Величества Акихито (3) / / Youtube
  Церемония интронизации Его Величества Акихито (4) / / Youtube

Японии